AOB steht als Abkürzung für: 
 Akademisches Orchester Basel
 Akademisches Orchester Berlin
 Ammoniak oxidierende Bakterien, siehe Nitrifizierer
 Analyse und Optimierung von Betriebsabläufen
 Annals of Botany
 Annanberg, Flughafen in Papua-Neuguinea, IATA-Flughafencode
 Antyfaszystowska Organizacja Bojowa, eine anti-faschistische Untergrundorganisation die im Ghetto von Białystok geformt wurde
 Arbeitskreis Orientierungs- und Bildungshilfe Berlin e.V.
 Anordnungsbeziehung (AOB = Vernetzung nach DIN 69900) in der Netzplantechnik

AoB steht als Abkürzung für: 
 Ace of Base, eine in den 1990er Jahren populäre schwedische Popgruppe 

Aob steht als Abkürzung für: 
 Any other business, und ist oft am Ende einer englischen Tagesordnung bzw. Agenda zu finden und entspricht dem Punkt „Verschiedenes“/„Allfälliges“ in der deutschen Sprache
 Accessory olfactory bulb, siehe Riechkolben

aob steht als Abkürzung für: 
 Audio Objects, eine Dateiendung

Abkürzung